Пахонал има више значења:

 Пахонал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пахонал (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику